Ray Ruffels e Allan Stone hanno battuto in finale John Alexander e Phil Dent 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 John Alexander /  Phil Dent (finale)
 Syd Ball /  Kim Warwick (secondo turno)
 John Newcombe /  Tony Roche (quarti di finale)
 Tim Gullikson /  Geoff Masters (quarti di finale)

 Cliff Letcher /  Stan Smith (semifinali)
 Colin Dibley /  Chris Kachel (semifinali)
 Ray Ruffels /  Allan Stone (campioni)
 Brian Fairlie /  Karl Meiler (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open dicembre 1977